Deliu ist der Familienname folgender Personen.

Albina Deliu (* 2000), kosovarische Leichtathletin
Andrei Deliu (* 1993), rumänischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Delius